Kanton Laval-Est
 Kanton Laval-Nord-Est
 Kanton Laval-Nord-Ouest
 Kanton Laval-Saint-Nicolas
 Kanton Laval-Sud-Ouest